А́листер Мердок Макко́йст (; родился 24 сентября 1962, Беллсхилл), более известный как А́лли Макко́йст () — шотландский футболист, нападающий. Наиболее известен по выступлениям за шотландский клуб «Рейнджерс».

Биография

Карьера игрока 
Первым профессиональным клубом Алли Маккойста был «Сент Джонстон» из шотландского города Перт. После двух лет проведённых в «Сент Джонстон» на молодого нападающего обратили внимание селекционеры нескольких клубов, но подписать восходящую звезду смог английский «Сандерленд». Но в «Сандерленде» Алли играл неудачно, забив только 8 мячей в 56 матчах. В 1983 году, Маккойст подписал контракт с шотландским «Рейнджерс», тренер «Рейнджерс» Джон Крейг настаивал на приобретении этого нападающего, хотя Крейг позже покинул команду в октябре 1983 года.

В течение 15 лет Маккойст выступал за «Рейнджерс», стал десятикратным чемпионом Шотландии, трёхкратным обладателем кубка Шотландии и семь раз выигрывал кубок лиги. В 1992 и 1993, Маккойст стал лучшим нападающим в Европе. В чемпионате Шотландии Маккойст забил 251 мяч, этот результат является лучшим в истории «Рейнджерс». Всего Маккойст забил 355 мячей, по проведенным встречам за «Рейнджерс» Маккойст также занимает первую строчку с 581 матчем. Дважды становился лучшим снайпером среди бомбардиров национальных чемпионатов Европы, но «Золотая бутса» в тот период не вручалась.

Маккойст завершил карьеру в 2001 году по причине травмы (перелом ноги) в «Килмарноке», проведя три сезона.

Большим разочарованием стало непопадание Маккойста на чемпионат мира 1998 года из-за травмы.

Карьера тренера 
В 2004 Алли вошёл в тренерский штаб сборной Шотландии, главным тренером сборной был его бывший тренер по «Рейнджерс» Уолтер Смит.

В 2006, Маккойст вернулся к тренерской работе, возглавив «Инвернесс Каледониан Тисл», так как хотел работать поближе к своему дому в Глазго.

10 января 2007, Маккойст стал ассистентом главного тренера «Рейнджерс» Уолтера Смита.

После победы «Рейнджерс» в финале кубка Шотландии в 2008 году, Смит заявил что Маккойст должен возглавить клуб.

Работа 
Маккойст также известен по работе на телевидении. Алли был ведущим программы «Спортивный Вопрос» с 1997 по 2007, в своём прощальном эпизоде, Маккойст не смог признать «Таинственного Гостя», которым был Уолтер Смит.

Маккойст вместе с Джоном Мотсоном был комментатором в ряде компьютерных игр FIFA от EA Sports.

Маккойст также сыграл одну из главных ролей в спортивной драме Цена победы.

Личная жизнь 
Маккойст женился в 1990 году, в 2004 году он развёлся со своей женой Аллисон, у них трое детей: Александр, Эрджилл и Митчелл. У Маккойста есть так же внебрачный сын Арран, от Вивьен Росс.

Достижения

Командные

В качестве игрока 
 Рейнджерс
 Чемпион Шотландии (10): 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97
 Обладатель Кубка Шотландии (3): 1991/92, 1992/93, 1995/96
 Обладатель Кубка шотландской лиги (9): 1983/84 ,1984/85,  1986/87, 1987/88, 1988/89, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1996/97
 Финалист Кубка Шотландии: 1988/89, 1993/94, 1997/98
 Финалист Кубка шотландской лиги: 1989/90

В качестве тренера 
 Рейнджерс
 Победитель Первой лиги Шотландии: 2013/14
 Победитель Третьего дивизиона: 2012/13
 Финалист Шотландского кубка вызова: 2013/14

Личные 
 Игрок года по версии футболистов Шотландской ассоциации профессиональных футболистов: 1992
 Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов: 1992
 Почётный список игроков сборной Шотландии по футболу: включён в 1996
 Зал славы шотландского футбола: включён в 2007
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Шотландской лиги (3): 1986, 1992, 1993
 Лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА (2): 1988, 1997
 Золотая бутса (2): 1992, 1993
 Лучший бомбардир в истории «Рейнджерс»: 362 гола
 Лучший бомбардир «Рейнджерс» в Кубке шотландской лиги: 54 гола
 Лучший бомбардир «Рейнджерс» в еврокубках: 21 гол

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

Все 19 голов за сборную Шотландии

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации
 Профиль на официальном сайте «Рейнджерс»
 Профиль и статистика на сайте «Footballplayers.ru»

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Сент-Джонстон»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Рейнджерс»
Члены Зала славы шотландского футбола